PFK Šachtar Sverdlovsk (ukrajinsky: Футбольний клуб «Шахтар» Свердловськ) byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Sverdlovsk. Klub byl založen v roce 1939. V roce 2014 byl klub z důvodů nepokojů v Donbassu vyloučen z ukrajinské asociace a následně rozpuštěn.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu N.I. Horiuškina s kapacitou 10 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1939 – FK Šachťor Sverdlovsk (Futbolnyj klub Šachťor Sverdlovsk)
 1960 – FK Avangard Sverdlovsk (Futbolnyj klub Avangard Sverdlovsk)
 1967 – FK Šachťor Sverdlovsk (Futbolnyj klub Šachťor Sverdlovsk)
 1992 – FK Šachtar Sverdlovsk (Futbolnyj klub Šachtar Sverdlovsk)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webová stránka 

Sverdlovsk, Šachtar
Sverdlovsk, Šachtar
Sverdlovsk, Šachtar
Dovžansk